Илья-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Илья-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Нуора, северо-западнее истока р. Улэгир, Республика Саха (Якутия), координаты 66°33' с. ш. 122°59' в. д.
 Илья-Кюеле — озеро, в центральной части дельты р. Яна, между протоками Тарынгнах и Правая, Республика Саха (Якутия), координаты 71°13' с. ш. 135°41' в. д.
 Илья-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Нуора, северо-западнее истока р. Левый Хара-Соболох-Юряге, Республика Саха (Якутия), координаты 66°38' с. ш. 123°06' в. д.

См. также 
 Илья-Кюель

Примечания